Il termine Triangolo rosso si può riferire a diverse cose:

 Triangolo rosso (Nazismo) è un contrassegno di stoffa che i nazisti utilizzavano nei campi di concentramento per identificare i prigionieri politici
 Triangolo delle Bermude è una zona dell'oceano in cui si sono verificati numerosi incidenti
 Triangolo della morte è il nome di una zona dell'Emilia nella quale avvennero omicidi a sfondo politico perpetrati da gruppi armati comunisti dopo la seconda guerra mondiale
 Triangolo Rosso è un mensile dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED)